Одинокое — название населённых пунктов.

Россия 
 Одинокое — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.

Украина 
 Одинокое — село в Пустомытовском районе Львовской области.

См. также 
 Одинокое правосудие